Lipscomb, település Alabama államban
Lipscomb, település Texas államban